Ле-Плессі́-Доре́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 140 км на південний захід від Парижа, 85 км на захід від Орлеана, 65 км на північний захід від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 91 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 167,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ле-Плессі-Дорен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ле-Плессі-Дорен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер